Аржелес-Газост:

 Аржелес-Газост — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи
 Аржелес-Газост — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи
 Аржелес-Газост — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи